Albert Johnston peut désigner:

 Albert Sidney Johnston (1803-1862), général américain de la Guerre de Sécession ;
  (mort en 1988), médecin afro-américain ;
  (1891-1961), joueur australien de rugby.

Voir aussi